Reineke-Insel ist der Name

 einer Insel im Japanischen Meer, siehe Reineke-Insel (Japanisches Meer)
 einer Insel im Ochotskischen Meer, siehe Reineke-Insel (Ochotskisches Meer)